И́до ( — потомок) — плановый международный язык, принятый в 1907 году Делегацией по принятию международного вспомогательного языка как усовершенствованный вариант эсперанто. Считается, что его автором был французский эсперантист Луи де Бофрон, представлявший в этой Делегации интересы Заменгофа, создателя эсперанто. Кроме него в создании нового языка участвовали французский математик Луи Кутюра, российско-германский физик Вильгельм Оствальд и датский лингвист Отто Есперсен.

История 
На первых порах идо нанёс значительный ущерб эсперанто-движению — на идо перешли до 10 % всех эсперантистов. Однако первые годы распространения и употребления идо прошли под знаком непрерывных изменений языка. Среди идистов возникли раздоры между «консерваторами» и сторонниками дальнейших реформ. Учебники и словари идо быстро устаревали, и в этом он терял своё качество как средства общения, вызывал неудовольствие со стороны своих последователей. Некоторые выдающиеся реформаторы создали даже новые проекты международного языка: эсперантидо, новиаль и другие, не получившие заметного числа сторонников. Движение идо пошло на убыль и к середине XX века уменьшилось до мизерных объёмов.

В начале XXI века, однако, наблюдается некоторый рост числа сторонников языка идо, преимущественно в Западной Европе. Объективно идо далеко продвинул эсперантологию, расширил опыт лингвопроектирования и обогатил эсперанто. Из идо в эсперанто перешли некоторые удачные суффиксы (-iz-, -oz-...), слова и выражения.

Особенности по сравнению с эсперанто 

В идо по сравнению с эсперанто было внесено множество изменений на всех уровнях языка: фонетики и орфографии, морфологии, лексики и синтаксиса. Однако самыми заметными являются фонетико-орфографические и морфологические изменения, в меньшей степени лексические.

В области фонетики была сделана поправка на орфографию: для того чтобы «уложиться» в новолатинский алфавит без диакритик и дополнительных букв, из фонетической системы эсперанто была исключена фонема /x/ (в графике эсперанто — буква ĥ), однако в собственных именах /x/ либо заменяется на /k/, либо сохраняется и обозначается диграфом kh. Также введено факультативное произношение фонемы /ʒ/ (буква j) как аффрикаты [ʤ] (в эсперанто это разные фонемы: /ʒ/ ĵ и /ʤ/ ĝ), но в собственных именах, чтобы избежать двусмысленности, /ʤ/ обозначается сочетанием dj.

Место ударения при чтении записанного текста в идо установить сложнее, чем в эсперанто, хотя общее правило постановки на предпоследнем слоге почти не изменилось, ср. эсп. língvo ~ идо linguo (из записанного не ясно, /língwo/ или /lingúo/, ср. идо arborglúo), эсп. familío ~ идо familio (из записанного не ясно, /famíljo/ или /familío/, ср. идо despía). Также в идо в правиле об ударении было введено исключение, касающееся инфинитивов, где ударение нужно ставить на последнем слоге слова: lektár.

В области графики и орфографии создателями идо была сделана попытка приблизиться к неким традиционным для западноевропейских (в первую очередь романских) языков орфографическим нормам. Однако, это привело к утрате однозначного соответствия между фонемой и буквой: фонемы /ʃ/ и /ʧ/ стали обозначаться буквосочетаниями (sh и ch соответственно; при этом, если буквы относятся к разным морфемам, то они читаются раздельно, как /sh/ и /ʦh/); наоборот, звукосочетание /ks/ стало обозначаться одной буквой x (при этом, если /k/ и /s/ относятся к разным морфемам, то пишется ks). Фонемы /w/ и /j/ (в эсперанто — буквы ŭ и j соответственно) стали обозначаться двояко: /w/ — буквами w и u (в сочетании /CwV/), а /j/ — буквами y и i (в сочетании /CjV/), при этом был введён дополнительно диграф qu, читающийся как /kw/ (при этом /gw/ пишется gu).

В области морфологии были внесены следующие изменения по сравнению с эсперанто:

 Изменение формы множественного числа имен с агглютинативного форманта -o-j на флективный -i;
 Необязательность употребления форманта прямого дополнения -n («винительного падежа»), а также прекращение использования его в значении директива;
 Определения, обозначаемые формантом -a, стали неизменяемыми и не согласуются с определяемым именем в числе (в эсперанто неизменяемыми были артикль la, собирательное числительное ambaŭ «оба», местоимение mem «сам», а также kies, kiom и другие, кончающиеся на согласные);
 Инфинитив стал обозначаться агглютинативными формантами -a-r, -i-r, -o-r (где -a-, -i-, -o- — показатели времени, как в изъявительном наклонении);
 А также некоторые другие изменения.

В области лексики была исправлена значительная часть слов, причём принципов исправлений было два, с противоположным уклоном: с одной стороны, слова приводились в более «естественный» вид (часто просто графически), с другой, — слова, наоборот, подвергались упрощению, чтобы «облегчить» произношение (например: absceso > abceso, scienco > cienco), что иногда делало их нераспознаваемыми и противоречило принципу «естественности» формы слова.

Однако основная работа создателей идо была направлена на исправление системы словообразования эсперанто. В эсперанто корень обычно привязан к определённой части речи, что влияет на способы и формы словообразования от данного корня. В идо корень сам по себе не относится ни к какой части речи, что теоретически должно было освободить учащегося от запоминания того, как от какого корня нужно образовывать производные слова. Однако, вместе с этим в идо была введена романская система образования имён действия и имён деятеля, в результате чего привязка корней к частям речи фактически сохранилась, ср. в эсперанто прил. granda «большой» → имя действия grando «величина», имя деятеля grandulo «великан» и глагол bati «бить» → имя действия bato «избиение», имя деятеля batisto «избиватель». В идо от прилагательных и от глаголов имена действия и деятеля образуются по-разному: granda → grandeso «величина», grando «великан», batar → bato «избиение», batisto «избиватель». Здесь видно, что имя действия от глагола имеет ту же форму, что имя деятеля от прилагательного, по этой причине нужно точно знать, является ли в идо корень глагольным или прилагательным.

Помимо этого в идо была отменена практика использования аффиксов в качестве самостоятельных слов, а также введено большое количество дополнительных аффиксов для более точного выражения тех или иных семантических нюансов (ср. эсп. legisto «чтец» ~ идо lektisto «профессиональный чтец» и lektero «чтец-любитель» и под.).
В эсперанто особое обозначение имеют лишь одушевлённые имена, обозначающие лиц женского пола (за исключением суффиксов фамильярного обращения), в идо — и мужского пола также, тогда как отсутствие суффикса указывает на относимость к обоим полам сразу, ср. эсп. frato «брат», fratino «сестра» ~ идо frato «брат/сестра», fratulo «брат», fratino «сестра».

В области синтаксиса можно отметить следующие изменения:
 Хотя и в эсперанто, и в идо положение прилагательного относительно определяемого слова не закреплено, но в эсперанто прилагательные принято ставить перед определяемым словом (влияние славянских и германских языков), а в идо — после (влияние романских языков).
 В идо, в отличие от эсперанто, возможен оборот «винительный с инфинитивом». При этом в эсперанто используется придаточное предложение со сказуемым в изъявительном наклонении, а идо использует инфинитив в соответствующем времени: ср. эсп. mi vidas ke li legas «я вижу, что он читает»/mi vidas ke li legis «я вижу, что он читал»/mi vidas ke li legos «я вижу, что он будет читать» ~ идо me vidas il lektar «я вижу, что он читает»/me vidas il lektir «я вижу, что он читал»/me vidas il lektor «я вижу, что он будет читать».
 Инфинитив в эсперанто в качестве именной части сказуемого требует наречия, в идо инфинитив требует прилагательного, ср. эсп. vivi estas bone «жить — хорошо» ~ идо vivar esas bona.

Сочетание и даже некоторое противоборство двух принципов — приближения к естественным (в первую очередь романским, особенно французскому) языкам и принципа априорности придают идо своеобразный вид.

Фонология

Орфография 
Идо использует те же 26 букв латинского алфавита, что и английский, хотя значения некоторых букв отличаются. Идо не использует диакритические знаки.

Кроме того, в идо есть три диграфа:

Грамматика

Местоимения

Примеры 
Из языка идо было заимствовано название «Интергельпо» — производственного кооператива этнических чехов в Киргизии, существовавшего в довоенный период.

«Отче наш»

См. также 
 Искусственный язык
 Эсперанто
 Новиаль
 Эсперантидо

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт идо (идо)
 Международный язык IDO
 Форум на и об Идо (идо)
 Учебники Идо на русском, идо-английский словарь Дайера
 Международный вспомогательный язык ИДО (PDF)
 En la rubriko «Euyasik» l´administranto deziras kolektar kontributuri a la temi «komunikado» e «linguo». La baricentro dil afero esez ye to la promoco di projetlingui, qui future povus servar kom linguo di komunikado.

Искусственные языки
Международные вспомогательные языки
Эсперантоиды
Идо